Santuario di Nostra Signora del Rosario a Favale di Malvaro
Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario a Fontanellato
Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei
 Santuario della Madonna del Rosario a Sandomierz

Disambiguazioni correlate
Cappella della Madonna del Rosario
Chiesa della Madonna del Rosario